Peter Baldwin peut désigner :
  (1933-2015), acteur britannique ;
 Peter Baldwin (1931-2017), un réalisateur américain ;
 Peter Baldwin (1951-), un politicien anglais ;
 Peter Baldwin (1956-), un philanthrope et professeur d'histoire américain.